Меершейд-Гиллессем () — баронский род.

Род баронов фон-Меершейдт-Гиллесем принадлежит к древнему прибалтийскому дворянству и внесен, 17 октября 1620 года, в матрикул курляндского дворянства.

Члены этого рода в Высочайших повелениях и других официальных актах, начиная с 1816 года, именованы баронами.

Определением Правительствующего Сената, от 8 мая 1863 года, за курляндской фамилией фон-Меершейдт-Гиллесем признан баронский титул.

Литература 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — СПб., 1892. — С. 240.

Баронские роды